Montjay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Montjay (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże